Takuya Nagata (Saitama, 8 de setembro de 1989) é um futebolista profissional japônes, lateral esquerdo, milita no Urawa Red Diamonds.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Urawa Red Diamonds
Futebolistas do Thespakusatsu Gunma
Futebolistas do Yokohama FC